Oettinger, bière allemande
 Oettinger Rockets Gotha, club allemand de basket-ball à Gotha

Patronyme 

 Eduard Maria Oettinger, littérateur allemand
 Günther Oettinger, homme politique allemand
 Jake Oettinger, (1998-), joueur américain de hockey sur glace

Voir aussi 
 Oetting
 Oettingen
 Ottinger

Homonymie de patronyme